«Desencuentro» es una canción del artista puertorriqueño Residente. Es el segundo sencillo del álbum Residente. El vídeo del sencillo fue estrenado el 31 de marzo de 2017, el cual se grabó en Electric Lady Studios de Nueva York y que cuenta con la colaboración de la cantante y actriz francesa SoKo (Stéphanie Sokolinski), la actuación del Venezolano Edgar Ramírez y la Franco-Canadiense Charlotte Le Bon, fue dirigido por Residente.

Referencias 

Sencillos de 2017
Canciones en español
Sencillos de Residente